Целинский:

 Целинский, Богдан Андреевич (1812—1883) — российский агроном и педагог; действительный статский советник.
 Целинский, Марцеллий Теодор Францишек Иосифович (1805 — ?) — доктор медицины и хирургии Берлинского университета. 
 Целинский, Нарцыз (1817—1866) — первый руководитель Кругобайкальского восстания 1866 года.
 Целинский — известный зерносовхоз в Целинском районе Ростовской области.

См. также 
 Целинский район
 Цилинский